Gontán puede referirse a:
 Gontán (La Coruña), lugar de la parroquia de Santa Comba, municipio de Santa Comba, provincia de La Coruña.
 Gontán (Abadín), lugar de la parroquia de Abadín, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 Gontán de Abaixo, lugar de la parroquia de Fraiás, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 Gontán (Quende), lugar de la parroquia de Quende, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 Gontán (Samos), lugar de la parroquia de Pascais, municipio de Samos, provincia de Lugo.
 Gontán (San Amaro), lugar de la parroquia de Salamonde, municipio de San Amaro, provincia de Orense.
 Gontán (Verea), parroquia del municipio de Verea, provincia de Orense.
 Gontán (lugar), lugar de dicha parroquia.